Тій-сюр-Арру́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південний схід від Парижа, 95 км на південний захід від Діжона, 80 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 60 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 142,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тій-сюр-Арру на сайті французького Національного інституту географії
 Тій-сюр-Арру на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тій-сюр-Арру на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тій-сюр-Арру на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тій-сюр-Арру на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара